en: I with grave (Cyrillic)

Ѝ ѝ (И и са грејвом) (Ѝ ѝ; курзив: Ѝ ѝ) је слово које представља наглашену варијанту обичног слова ⟨И и⟩ у неким ћириличним писмима, али га ниједно од њих, модерно или архаично, не укључује као посебно слово.

У језицима као што су српско-хрватски, слово ѝ спада у акцентована слова, и могу се опционално користити како би се избегла забуна код хомонима.

Повезана слова и остали слични знакови

И и
И́ и́
Й й
І і
Ї ї

.

Рачунарски кодови

Спољашње везе

Ћирилица